Twister (spel), een behendigheidsspel met een vloerkleed met gekleurde cirkels op.
Twister (1989), filmkomedie
Twister (1996), een rampenfilm uit 1996 van Jan de Bont.
Twist (dans), een dans uit de jaren 60. Iemand die deze dans uitvoert wordt twister genoemd.
Ruzie, een synoniem voor twist. Iemand die twist, een twister, maakt ruzie.
Twister (ijsje), een type waterijsje
Twister (zeilboot), een type zeiljacht